Gilbert Fitz Richard (c. 1066-c. 1117), bautizado De Clare, De Tonbridge, y lord de Clare. Fue un poderoso barón anglo-normando que recibió el señorío de Cardigan, en Gales c. 1107-111.

Vida 
Fue el segundo hijo y un heredero de Richard fitz Gilbert, de Clare y Rohese Giffard. Heredó las posesiones de su padre en Inglaterra en 1088 cuando el mismo se retiró a un monasterio; mientras que su hermano, Roger Fitz Richard, heredó las tierras de su padre en Normandía. Aquel mismo año los hermanos fortalecieron el castillo de Gilbert en Tonbridge contra las fuerzas de William Rufus, pero fue tomado y Gilbert fue herido y hecho prisionero. Aun así, ambos hermanos estaban con el rey William Rufus a su muerte en agosto de 1100. Gilbert Fitz Richard  estuvo con Enrique I en su corte en Westminster en la Navidad de 1101.

Historiadores modernos han sugerido que Gilbert, como parte de una conspiración baronial, jugó algún papel en la sospechosa muerte de Guillermo II, aunque otros como Frank Barlow señalan que no hay pruebas de que hubiera participado en la muerte del rey ni de que existiera conspiración alguna.

En 1110, el rey Enrique I tomó Cardigan a Owain ap Cadwgan, como castigo por sus numerosos delitos, entre los que se incluyen la abducción de Nest, mujer de Gerald de Windsor. A cambio, el rey entregó el señorío de Cardigan, incluyendo su castillo, a Gilbert Fitz Richard.

Fitz Richard fundó el priorato cluniacense de Stoke-by-Clare, en Suffolk. Murió en o antes de 1117.

Familia 
Aproximadamente en 1088, Fitz Richard se casó Adeliza/Alice de Clermont, hija de Hugh I, conde de Clermont, y de Margaret de Roucy. La pareja tuvo al menos ocho hijos:

 Richard Fitz Gilbert de Clare (fallecido en 1136).
 Gilbert Fitz Gilbert de Clare (f. 1148), I conde de Pembroke.
 Baldwin Fitz Gilbert de Clare (f. 1154), casado con Adeline de Rollos.
 Adelize/Alice de Clare (f. 1163), casada con Aubrey II de Vere (circa 1105), quien era hijo de Aubrey I de Vere y de Beatrice. Tuvo 9 hijos y en su viudez se convirtió en corrodiana —jubilada viviendo en un convento o monasterio— de la abadía de St Osyth en Chich, Essex.
 Hervey de Clare, lord de Montmorency.
 Walter de Clare (f. 1149).
 Margaret de Clare (f. 1185), casada con Sir William de Montfitchet (ca. 1108), lord de Stansted Mountfitchet.
 Rohese de Clare (f. 1149), casada con Baderon de Monmouth (ca. 1130).

Ascendencia

Referencias

Fuentes 

Fallecidos en los años 1110
Familia de Clare
Familia Bush
Anglonormandos
Nobles de Inglaterra del siglo XII
Galeses del siglo XII